

Musica
Cured – album musicale di Steve Hackett uscito nel 1981

Cinema 
Cured – cortometraggio del 1911 diretto da Frank Powell (1911)
Cured – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay
Cured – film del 1916 diretto da Earl Metcalfe
Cured – film del 1922 diretto da Albert Herman